Ивья́с (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пемполь. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22390.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 125 км северо-западнее Ренна, в 31 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Вдоль южной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 762 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 431 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 327 были экономически активными, 104 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 327 активных работали 296 человек (164 мужчины и 132 женщины), безработных было 31 (10 мужчин и 21 женщина). Среди 104 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 43 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жюдос
 Кафедра (XVIII век). Исторический памятник с 1926 года
 Часовня Кальвер (XVII—XVIII века)
 Скульптурная группа «Положение во гроб» (XVIII век). Исторический памятник с 1984 года
 Дольмен Тоссан-ар-Рён (эпоха неолита). Исторический памятник с 1959 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор